PLAT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 562 амінокислот, а молекулярна маса — 62 917.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як активація плазміногену, альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Див. також 
 Хромосома 8

Примітки

Література 

 РОЛЬ ТКАНИННОГО АКТИВАТОРА ПЛАЗМІНОГЕНУ ТА... 2004
   
   
   
   
   
   

Серинові протеази
Система гемостазу